Die Bezeichnung National Intelligence Service steht für:

 den internationalen Namen des griechischen Inlandsgeheimdienst, siehe Ethniki Ypiresia Pliroforion
 den Geheimdienst von Kenia, siehe National Intelligence Service (Kenia)
 den Geheimdienst von Südafrika von 1980 bis 1994, siehe National Intelligence Service (Südafrika)
 den Geheimdienst von Südkorea, siehe National Intelligence Service (Südkorea)